Лос Банкос има више значења:

 Лос Банкос (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Банкос (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Банкос (Ноноава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Банкос (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Банкос (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Банкос (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Банкос (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Банкос (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Банкос (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Банкос (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Банкос (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Банкос (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Банкос (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Банкос (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Банкос (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Банкос (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Банкос (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Банкос (Хала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Банкос (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Банкос (Сан Матијас Тлаланкалека), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Банкос (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Банкос (Ел Платеадо де Хоакин Амаро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Банкос (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику